Flutura Ibrahimi, bolj poznana pod imenom Uta Ibrahimi, kosovska alpinistka, * 27. november 1983, Gjilan.

Uta je prva Albanka, ki je osvojila Mount Everest.

Alpinistična kariera

Vrhovi
 Musala  2925m (Bolgarija),
 Olimp 2918m (Grčija), 
 Erciyes 3916m (Turčija), zimski vzpon,
 Mount Hasan 3200m (Turčija), zimski vzpon,
 Emler 3500m (Turčija), zimski vzpon,
 Mont Blanc 4880m (France), zimski vzpon,
 Mount Rainier 4392m smer Cautz (ZDA), 
 Yalung Peak 5700m - zimski vzpon,
 Nurbu Peak 5800m, nova smer - zimski vzpon, 
 Ramdung Peak 5925m- zimski vzpon,
 Labuche East 6119m (3 x), 
 Island 6189m, 
 Ama Dablam 6812m 
 Triglav 2864m, zimski vzpon
 Mönch Peak 4107m / zimski vzpon

Osemtisočaki
Po vzponu na Mount Everest si je zadala nalogo ‘Utalaya-14 highest peaks in the World’, osvojitev 14 najvišjih vrhov na svetu.

Osvojeni:
 Everest (8848m),
 Manasulu (8163m),
 Cho-Oyu (8201m),
 Lhotse (8516m),
 Gašerburum (8080m).

s čimer je postala prva ženska na Balkanu, ki je osvojila pet osemtisočakov.

Leta 2019 je bila je članica odprave ‘National Geographic Team’ na južni vrh Lhotseja – odprava je dosegla višino 7800 m.

Preplezane gore

Sklici

Kosovski alpinisti